Szilágyi Pál (1794–1874) színész
 Szilágyi Pál (1914–1972) orvos, sebész
 Szilágyi Pál (1933–2017) matematikus